Далла может означать:
 Далла — традиционный арабский кофейник.
 Далла, Лучо — итальянский композитор, певец, инструменталист и актёр.
  — род бабочек-толстоголовок.
  — холм в Кано, Нигерия.
  — один из коренных народов Австралии.
  — деревня в Мали.
  — британская музыкальная группа.

См. также 
 Делла